Pietroșița se poate referi la:

 Pietroșița, sat în județul, Dâmbovița, România
 Râul Pietroșița, curs de apă, afluent al râului Păscoaia

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietrele (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietrari (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietricica (dezambiguizare)
 Pietrosu (dezambiguizare)
 Pietroșani (dezambiguizare)

Toponime românești